ЕЭС:

 Европейское экономическое сообщество — экономический предшественник Евросоюза.
 РАО «ЕЭС России» — российская энергетическая компания, ликвидированная в 2008 году.
 Единая энергетическая система России — электроэнергетическая система, расположенная в пределах территории Российской Федерации.
 Евразийский экономический союз

См. также 
 ЕС (значения)